Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Football Club Lyn Oslo nelle competizioni ufficiali della stagione 1964.

Stagione 
Il campionato 1964 si concluse con la vittoria finale del Lyn Oslo, che si aggiudicò il titolo per la prima volta nella sua storia.

Maglie 
La maglia casalinga era rossa, con un'ampia striscia verticale al centro. I pantaloncini erano rossi, con calzettoni bianchi.

Rosa

Risultati

1. divisjon

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Norvegia

Coppa dei Campioni

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 

1964